Couto (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Couto (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos

Personen
Diogo de Couto (±1542 - 1616), Portugees geschiedschrijver.